8-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 2 октября 1954 года на арене «Детройт Олимпиа», домашней для клуба «Детройт Ред Уингз».

Матч между обладателем Кубка Стэнли клубом «Детройт Ред Уингз» и сборной Звёзд НХЛ завершился вничью со счётом 2:2. Вратарь «Детройта» Терри Савчук провёл третий матч всех звёзд подряд без замен.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (З) = Звёзды, (Д) = Детройт, (б) = гол в большинстве

Ссылки 
 
 8-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1954/55

Сезоны НХЛ
1954 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ
Спортивные соревнования в Детройте